Икечукву Сомточукву «Ике» Диогу (; род. 11 сентября 1983 года, Буффало, штат Нью-Йорк, США) — нигерийский и американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран на драфте НБА 2005 года в первом раунде под общим 9-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранние годы 
Родители Диогу — уроженцы Нигерии, которые приехали в США в 1980 году для получения образования. Ике родился в Буффало, затем родители переехали в Гарленд, штат Техас. Ике посещал среднюю школу Академии Остина, затем школу Гарленда. Диогу относит себя к народности игбо.

Карьера

Колледж 
Диогу с ростом в 2,06 м немного не подходил под стандарты тяжелого форварда, однако он компенсировал это физической силой и размахом рук. Диогу поступил в Университет штата Аризона, тренером игрока был Роб Эванс. В Тихоокеанской конференции и в целом в NCAA игрок завоевал несколько наград. В команде был обладателем звания «Открытие года», а затем — в своем последнем сезоне в Аризоне, «Лучшим молодым игроком года». Многие говорили о том, что Диогу останется в университете на третий сезон и только после этого будет выставляться на драфт НБА, однако он принял решение 21 июня 2005 года выйти на драфт 2005.

НБА 
Диогу был выбран на драфте 2005 года под 9 номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». 23 декабря 2005 он набрал лучший показатель по очкам в карьере — 27 очков, реализовав 13 из 15 бросков с игры, улучшив предыдущий рекорд на 12 очков.

17 января 2007 года Диогу был обменян в «Индиану Пэйсерс» вместе с товарищами по команде Майком Данливи-младшим, Троем Мёрфи и Кейтом Маклеодом на Стивена Джексона, Эла Харрингтона, Шарунаса Ясикявичюса и Джоша Пауэлла.

26 июня 2008 года в день драфта Диогу был отдан «Индианой» в «Портленд Трэйл Блэйзерс» вместе с правами на драфт Джеррида Бэйлесса в обмен на Джаррета Джэка, Джоша Макробертса и Брендона Раша.

19 января 2009 года Диогу был обменян в «Сакраменто Кингз», а «Портленд» получил игрока «Чикаго Буллз» Майкла Раффина.

29 июля 2009 года игрок подписал контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс», однако не провёл за команду ни одного матча.

27 сентября 2010 года Диогу подписал контракт с «Детройт Пистонс», проведя с командой предсезонную подготовку. 20 октября 2010 году контракт был расторгнут.

22 декабря 2010 года игрока на правах свободного агента подписали «Лос-Анджелес Клипперс». 6 февраля 2011 года игрок набрал лучший показатель в новой команде — 18 очков в игре против «Орландо Мэджик».

3 января 2012 года Диогу присоединился к «Сан-Антонио Спёрс», однако уже через неделю покинул команду.

В этом же году игрок решил перебраться в Китай, где выступал в плей-офф Китайской баскетбольной ассоциации. В составе «Синьцзян Флайн Тайгерс» игрок заменил ушедшего из клуба Гани Лаваля. После окончания серии плей-офф перешёл в команду «Капитанес де Аресибо», контракт был рассчитан на год.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Пуэрто-Рико: 2014

Сборная Нигерии 
  Победитель чемпионата Африки: 2015
  Серебряный призёр чемпионата Африки: 2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Национальная сборная 
Диогу выступает за национальную команду Нигерии. В 2012 году в её составе игрок выступал на летней Олимпиаде в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игрока на сайте Basketball-Reference.com 
 Биография на сайте Университета штата Аризона
 Профиль игрока на сайте Phoenixnews

Баскетболисты Нигерии
Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Шэньчжэнь Авиаторс»
Игроки «Нанкин Манки Кингз»
Игроки «Сычуань Блю Уэйлс»
Игроки БК «Симане Сусаноо Мэджик»
Игроки БК «Чемидор»
Игроки БК «Замалек»
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года